Die Sibiu Open 2013 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. September 2013 in Sibiu stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 23. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Richard Becker
 Toni Androić
 Mate Delić
 Răzvan Sabău

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Tichomir Grosdanow

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 74 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Hermannstadt